

Astronomia 
 13011 Loeillet – asteroide della fascia principale

Persone 
 Jacques Loeillet (1785-1848) – compositore belga
 Jean-Baptiste Loeillet (1680-1730) – compositore e musicista belga
 Jean-Baptiste Loeillet (Gand) (1688-1720) – compositore e musicista belga
 Sylvie Loeillet (1964) – attrice francese